Triumph of Mercy è un album in studio del gruppo musicale Mortification, pubblicato nel 1998 dalla Rowe Productions.

Tracce

Formazione
 Steve Rowe - voce, basso
 Lincoln Bowen - chitarra
 Keith Bannister - batteria

Collegamenti esterni